James Wilson peut désigner :
 James Wilson, navigateur britannique premier européen ayant atteint en 1797 les îles Gambier ;
 James Wilson (1742-1798), juge à la Cour suprême des États-Unis ;
  (1795-1883), médecin anglais ;
 James Wilson (1805-1860), membre du Parlement britannique et fondateur du magazine The Economist ;
 James Wilson (1835-1920), secrétaire à l’Agriculture des États-Unis entre 1897 et 1913 ;
 James Crocket Wilson (1841-1899), homme politique québécois ;
 James Wilson Morrice (1865-1924), peintre canadien ;
 James Robert Wilson (1866-1941), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
 James Wilson (1891-1973), athlète britannique ;
 James Wilson (1909-), joueur de rugby à XV international écossais ;
 James Wilson (1983-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 James Wilson (1989-), footballeur gallois ;
 James Wilson (1995-), footballeur anglais ;
 James Wilson, personnage de la série Dr House.